Juba County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Central Equatoria, i den sydöstra delen av landet. Huvudstaden Juba ligger i Juba County.

Omgivningarna runt Juba County är huvudsakligen savann. Runt Juba County är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Central Equatoria